Гено Генов може да се отнася за:

 Гено Костов Генов (1896 – 1959), български офицер, полковник и първи командир на Бронираната бригада
 Гено Стойков Генов (р. 1920), български партизанин, офицер, генерал-полковник и доцент